ISI — аббревиатура:
 ISI — Институт научной информации ()
 ISI — Межведомственная разведка Пакистана ()
 ISI — сервис индексирования цитируемости научных статей